

Personnalités 

 André Rausch (1900-1976), homme politique Mosellan ;
 Barb Rausch (1941-2001), dessinatrice de bande dessinée américaine ;
 Burghard Rausch, batteur du groupe Agitation Free ;
 Emil Rausch (1883-1954) , ancien nageur allemand ;
 Friedel Rausch (1940-2017), joueur et entraîneur de football allemand ;
 Jean-Marie Rausch (1929-), homme politique français ;
 Nina Rausch, actrice allemande ;
 Nina Rausch de Traubenberg, une psychologue ;
 Victor Rausch, coureur cycliste allemand des années 1920.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme lorrain